Анатолий Анатольевич Старков (15 марта 1973) — украинский футболист, полузащитник, тренер.

Биография 
Воспитанник киевского футбола. Взрослую карьеру начинал в украинских клубах, представлявших низшие профессиональные дивизионы и любительское первенство — «Нива» (Мироновка), «ЦСК ВСУ» (Киев), «Оболонь-Смена» (Киев), «Восход» (Славутич).

В середине 1990=х годов в течение полутора лет выступал в третьей лиге России за «Волгу» (Ульяновск) и «Торпедо» (Владимир).

В 1997 году перешёл в белорусский клуб «Шахтёр» (Солигорск), за который сыграл 9 матчей в высшей лиге Белоруссии.

В том же сезоне покинул «Шахтёр» и перешёл в другой белорусский клуб — «Гранит» (Микашевичи), играл за него более десяти лет и провёл около 250 матчей в первой и второй лигах Белоруссии. Победитель зонального турнира второй лиги (1998), серебряный призёр первой лиги (2007). Становился лучшим бомбардиром своего клуба в 1998 году (17 голов) и 2001 году (9 голов).

После окончания игровой карьеры некоторое время входил в тренерский штаб «Гранита», затем стал работать в Микашевичах детским тренером.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Торпедо» Владимир

Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива-Космос»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Славутич»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи